V.Premier League 2017-2018 – torneo pallavolistico femminile
V.Premier League 2017-2018 – torneo pallavolistico maschile